Алексєєв Дмитро Данилович — український плавець-паралімпієць
 Алексєєв Дмитро Костянтинович — радянський та російський піаніст